Název Starohorský potok má více vodních toků:

 Starohorský potok (přítok Bystrice) – levostranný přítok Bystrice na Slovensku v okrese Banská Bystrica
 Starohorský potok (přítok Kopčianskeho kanálu) – levostranný přítok Kopčianskeho kanálu na Slovensku v okrese Skalica
 Starohorský potok (přítok Žabínku) – levostranný přítok Žabínku (pravostranný přítok Okluky) v okrese Uherské Hradiště